Horace hace referencia a:
 Horace Vernet, pintor francés;
 Horace Gould, piloto de Fórmula 1 inglés;
 Horace Silver, pianista de jazz y compositor estadounidense;
 Horace Slughorn, Profesor de Pociones en Hogwarts en la saga de libros de Harry Potter.
 Horace (Dakota del Norte), localidad estadounidense.
 Horace (Kansas), localidad estadounidense.